L'Open de Malaisie masculin 2010 (ou Malaysian Open 2010) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du PSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 19 au . 

En finale, le Malaisien Mohd Azlan Iskandar l'emporte face à Tarek Momen après avoir stoppé le qualifié Farhan Mehboob en demi-finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin de squash 2010
 Saison 2010 de la PSA

Masculin 2010
Squash en 2010
Sport en Malaisie en 2010
Sport en juillet 2010